Annesley är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 
 
 

Engelska efternamn